Dos Hermanas steht für:

 Dos Hermanas, Stadt in der Provinz Sevilla, Spanien
 Dos Hermanas (Misiones), Ort in Argentinien
 Dos Hermanas (Málaga), Stadtteil von Málaga, Spanien
 Dos Hermanas (Berg), Bergformation in Spanien
 Dos Hermanas (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien